

Патраки — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Патраки — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія